Населені пункти Росії:
 Ягодноє — селище в Магаданській області
 Ягодноє — село в Томській області